Elis Bakaj – calciatore albanese
 Edvan Bakaj – calciatore albanese